Musique
 Up!, chanson de Shania Twain.
 Up!, album de Shania Twain.

Autres
 up!, véhicule de Volkswagen.

Voir aussi